John Y. Brown (1835–1904) — político estadunidense, governador do estado de Kentucky de 1891 a 1895
 John Y. Brown, Sr. (1900–1985)
 John Y. Brown, Jr. (nascido em 1933) — governador do Kentucky de 1979 a 1983
 John Y. Brown, III — secretárii de Estado de Kentucky

Desambiguações de antropônimos